Pandit je lahko:
 pandit (naziv)
 Vidjalakšmi Pandit (1900-?), indijska političarka